Australian Open 2012 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 16–29 ianuarie 2012. A fost a 100-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură, din plexicushion. Turneul a făcut parte din circuitul masculin ATP World Tour 2012 și din circuitul feminin WTA Tour 2012. Câștigătorii au primit câte două mii de puncte.

Novak Djokovic și-a apărat cu succes titlul după ce l-a învins pe Rafael Nadal în cea mai lungă finală de Grand Slam din istorie. Kim Clijsters a fost campioana en-titre la simplu feminin, dar a pierdut în semifinale în fața Victoriei Azarenka. 

La dublu, Leander Paes și Radek Štěpánek au câștigat titlul. Cu acest titlu, Paes a încheiat un Grand Slam în carieră (câștigarea celor 4 turnee de Grans Slam în toată cariera), în timp ce Štěpánek a câștigat primul său Slam. La dublu feminin, titlul a fost cucerit de o pereche integral rusească, formată din Svetlana Kuznetsova și Vera Zvonareva. Proba mixtă a fost câștigată de Bethanie Mattek-Sands și Horia Tecău. Pentru Tecău a fost primul său titlu de Grand Slam.

Câștigători
Câștigătorul la simplu masculin a fost campionul en-titre și jucătorul numărul unu mondial, Novak Djoković. În finală, Djokovic l-a învins pe Rafael Nadal în cinci seturi, meci care a durat 5 ore și 53 de minute, fiind cea mai lungă finală de Grand Slam din istoria Open Era, precum și cel mai lung meci din istoria Australian Open, depășind semifinala de 5 ore și 14 minute din 2009 dintre Nadal și Fernando Verdasco. Djoković a câștigat al treilea titlu la Australian Open (anterior 2008, 2011) și al cincilea turneu de Grand Slam.

Victoria Azarenka a învins-o pe Maria Șarapova în finala de simplu feminin, câștigând primul ei titlu de Grand Slam și întrecând-o pe Caroline Wozniacki în clasamentul WTA, devenind nr 1 mondial.

Pentru prima dată, câștigătorul la dublu masculin a fost cuplul ceho-indian Radek Štěpánek și Leander Paes. Pentru Štěpánek, acesta este primul titlu la dublu masculin la turneele de Grand Slam. Coechipierul său Leander Paes a câștigat, după trei înfrângeri în finală, primul titlu de la Australian Open, și al șaptelea la dublu masculin la general la turneele de Grand Slam.

Titlul la dublu feminin a fost câștigat de perechea rusă Svetlana Kuznetsova și Vera Zvonareva. Pentru Kuznetsova, acesta este al doilea titlu din această competiție Australian Open (primul în 2005). Zvonareva a câștigat la Melbourne pentru prima dată și al doilea titlu de dublu feminin la Grand Slam.

Cuplul româno-american Horia Tecău și Bethanie Mattek-Sands a câștigat la dublu mixt. Pentru amândoi, reprezintă primul titlu în turneele de Grand Slam.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și premii în bani

Puncte

Premii în bani
Australian Open 2012 a fost cel mai bogat turneu de Grand Slam din istorie, campionii la simplu câștigând 2,3 milioane de dolari.  Toate premiile sunt în dolari australieni (AUD); premiul la dublu în bani este distribuit pe pereche.

* per echipă

Note

Legături externe
 Australian Open official website
 

2012
2012 în tenis